Primorske Alpe mogu podrazumijevati:
 Primorske Alpe, gorje između Francuske i Italije
 Primorske Alpe (rimska provincija), rimska provincija od 14. pr. Kr.
 Alpes-Maritimes, departman u jugoistočnoj Francuskoj